«Отзвуки прошлого» — советский фильм 1970 года
 «Отзвуки прошлого» — американский фильм 2023 года